Lansing (Carolina del Nord)
 Lansing, capital de l'estat de Michigan 
 Lansing (Iowa)
 Lansing (Kansas)
 Lansing (Nova York)
 Aeroport de Lansing